Aardrijkskunde
 Bossier City, plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
 Bossier Parish, parish in de Amerikaanse staat Louisiana

Personen met de achternaam Bossier
 Herman Bossier, Belgisch journalist, schrijver en Vlaams activist
 Walter Bossier, Belgisch bibliothecaris

Nederlandse of Vlaamse achternaam